Das Straßenrennen der Männer bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom fand am 30. August 1960 um 9.00 Uhr statt.

Rundkurs 

Beim Straßenrennen mussten 12 Runden auf einem 14,615 km langen Rundkurs im Stadtteil Flaminio zurückgelegt werden. Gestartet wurde dieser auf der Via Flaminia und führte von dort aus weiter auf die Via Di Grottarossa und kehrte entlang der Via Cassia wieder zurück zum Start. Auf den ersten 6 km waren ein steiler Anstieg sowie einige Serpentinen zu bezwingen. Auf den folgenden 2,5 km ging es nur leicht bergauf. Insgesamt war das Rennen 194,83 km lang.

Rennverlauf 
Da vier Tage zuvor der Däne Knud Enemark Jensen beim Mannschaftszeitfahren bewusstlos vom Rad stürzte und später im Krankenhaus starb, nahmen die dänischen Athleten nicht am Rennen teil.

Bereits in der zweiten Runde setzte sich der Niederländer Lex van Kreuningen vom Hauptfeld ab und fuhr einen Vorsprung von 46 Sekunden bis zur vierten Runde heraus. In der fünften Runde bildete er mit seinem Landsmann Jan Hugens das Führungsduo. Doch in der siebten Runde schlossen sieben weitere Fahrer, unter anderem der Italiener Livio Trapè und Wiktor Kapitonow aus der Sowjetunion, zu den beiden auf und die Spitzengruppe wurde somit auf neun Athleten vergrößert. Zwar schafften es noch weitere Fahrer sich der Spitzengruppe anzuschließen, jedoch lösten sich Trapè und Kapitonow vier Runden vor Schluss aus der dieser. Kapitonow setzte nach elf Runden einen Spurt an und überquerte jubelnd die Ziellinie, jedoch eine Runde zu früh. Aber auch eine Runde später konnte er Trapè um Reifenbreite schlagen.

Aufgrund der an diesem Tag herrschenden Hitze von 38 °C musste der Südkoreaner No Do-cheon ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

Strassenrennen
Straßenradrennen in Italien